Znaczenia podstawowe
 Położenie w fizyce
 Położenie geograficzne
 Synonim sytuacji ("Po zwolnieniu z pracy znalazł w kłopotliwym położeniu")

Inne znaczenia
 położenie płodu
 położenie stępki